I XVII Giochi asiatici si sono disputati a Incheon, Corea del Sud, dal 19 settembre al 4 ottobre 2014.

Medagliere

Discipline

Sport aquatici

Baseball

Velocità
Slalom

Ciclismo

Dressage
Concorso completo
Salto ostacoli

Ginnastica

Tennis

Pallavolo

Calendario

Altri progetti

Collegamenti esterni